Открытый чемпионат Кореи 2008 — 5-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди женщин, проводящегося в южнокорейском городе Сеул и являющегося частью тура WTA в рамках 4-й категории турниров.

В 2008 году турнир прошёл с 22 по 28 сентября. Соревнование продолжало восточноазиатскую серию хардовых турниров, расположенную в календаре между US Open и Итоговым турниром.

Прошлогодние победительницы:
 в одиночном разряде —  Винус Уильямс
 в парном разряде —  Чжуан Цзяжун и  Се Шувэй

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стала Мария Кириленко (№ 27 в мире на тот момент). Россиянка добралась до полуфинала, где сначала сломила сопротивление Кайи Канепи, а затем и взяла верх в титульном матче над Самантой Стосур. Австралийка добралась до финала впервые за два года и вновь, как и три раза до этого, проиграла; каждый из титульных матчей завершался в решающей партии. Для Кириленко этот титул стал частью очень успешного одиночного сезона, где она выиграла сразу три соревнования, при этом лишь трижды добравшись до финалов.

Парный финал вновь не обошёлся без участия Чжуан Цзяжун, которая вместе с соотечественницей Се Шувэй защитила свой прошлогодний титул. В решающем матче китаянки переиграли третью пару посева: россиянок Веру Душевину и Марию Кириленко.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Мария Кириленко обыграла  Саманту Стосур со счётом 2-6, 6-1, 6-4.
 Кириленко выигрывает свой 3-й титул в сезоне и 5-й за карьеру в туре ассоциации.
 Стосур уступает 1-й финал в сезоне и 4-й за карьеру в туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= М.Кириленко 
| RD1-score01-1=6| RD1-score01-2=6| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Л.Винерова 
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=0
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Л.Шафаржова 
| RD1-score03-1=6| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=LL
| RD1-team04= М.Саут 
| RD1-score04-1=1
| RD1-score04-2=0
| RD1-score04-3=r

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= С.Дюбуа 
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=7
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= К.Пен 
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=5

| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= С.Х.Хан 
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=1
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=5
| RD1-team08= П.Пармантье 
| RD1-score08-1=6| RD1-score08-2=6| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=3
| RD1-team09= К.Канепи 
| RD1-score09-1=6| RD1-score09-2=65
| RD1-score09-3=6| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= Р.Фудзивара 
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=7| RD1-score10-3=0
 
| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= А.Пивоварова 
| RD1-score11-1=65
| RD1-score11-2=6| RD1-score11-3=5
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= Й.Р.Ли 
| RD1-score12-1=7| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3=3r

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= М.Рыбарикова 
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=61
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Я.Викмайер 
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=7
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= М.Сантанджело 
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3=4
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= Ю.Чжань 
| RD1-score16-1=1
| RD1-score16-2=6| RD1-score16-3=6| RD2-seed01=1
| RD2-team01= М.Кириленко 
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Л.Шафаржова
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= С.Дюбуа
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=5
| RD2-team04= П.Пармантье
| RD2-score04-1=6| RD2-score04-2=6| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=3
| RD2-team05= К.Канепи 
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= А.Пивоварова 
| RD2-score06-1=1
| RD2-score06-2=1
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Я.Викмайер
| RD2-score07-1=6| RD2-score07-2=7| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=8
| RD2-team08= Ю.Чжань
| RD2-score08-1=3
| RD2-score08-2=62
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= М.Кириленко
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=5
| RD3-team02= П.Пармантье
| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=3
| RD3-team03= К.Канепи 
| RD3-score03-1=6| RD3-score03-2=6| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= Я.Викмайер
| RD3-score04-1=1
| RD3-score04-2=4
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= М.Кириленко| RD4-score01-1=6| RD4-score01-2=3
| RD4-score01-3=6| RD4-seed02=3
| RD4-team02= К.Канепи
| RD4-score02-1=4
| RD4-score02-2=6| RD4-score02-3=4
}}

 Секция 2 

 Парный турнир 
  Чжуан Цзяжун /  Се Шувэй''' обыграли  Веру Душевину /  Марию Кириленко со счётом 6-3, 6-0.
 Чжуан выигрывает свой 4-й титул в сезоне и 10-й за карьеру в туре ассоциации.
 Се выигрывает свой 2-й титул в сезоне и 4-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Кореи
 WTA Тур 2008
 Серия турниров 4-й категории WTA

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA
 

Южная Корея
Теннис
Сентябрь 2008 года
2008